Adam Martyniuk (ur. 1950) – ukraiński polityk
 Andrij Martyniuk (ur. 1990) – ukraiński lekkoatleta
 Andrzej Martyniuk (ur. 1960) – polski siatkarz
 Jarosław Martyniuk (ur. 1989) – ukraiński piłkarz
 Jurij Martyniuk (ur. 1974) – ukraiński piłkarz
 Maksym Martyniuk (ur. 1977) – ukraiński prawnik i urzędnik
 Ołeksandr Martyniuk (ur. w 1969) – radziecki i ukraiński siatkarz
 Roman Martyniuk (ur. 1987) – rosyjski siatkarz
 Paisjusz (Martyniuk) (ur. 1969) – polski biskup prawosławny
 Serhij Martyniuk (1921-1994) – oficer UPA
 Teodor Martyniuk (ur. 1974) – ukraiński biskup katolicki
 Wacław Martyniuk (ur. 1949) – polski polityk
 Zenon Martyniuk (ur. 1969) – polski muzyk związany z gatunkiem disco polo